Foxley ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Foxley (* 1939), chilenischer Außenminister
 Christopher Foxley-Norris (1917–2003), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Janet Foxley (* 1944/45), britische Kinderbuchautorin
 Ray Foxley (1928–2002), britischer Jazzpianist

Foxley ist der Name folgender Ortschaften in England:
 Foxley (Berkshire)
 Foxley (Northamptonshire)
 Foxley (Herefordshire)
 Foxley (Norfolk)
 Foxley (Staffordshire)
 Foxley (Wiltshire)

Operation Foxley steht für einen britischen Geheimdienstplan zur Ermordung Adolf Hitlers.